Международный футбольный турнир на Мальте, также известный как Кубок Rothmans — ежегодно проводившийся футбольный турнир на Мальте под руководством Футбольной ассоциации Мальты с 1986 по 2008 годы. До 1988 года в турнире выступали и футбольные клубы, позже там стали играть только сборные. Турнир проводился по круговой системе, где все команды играли друг против друга по одному разу. Победитель определялся по итоговому количеству набранных очков. До 2004 года спонсором был британский табачный производитель Rothmans, поэтому по спонсорским соображениям турнир назывался «Кубок ».

Все турниры

Примечания 

Футбол на Мальте
Соревнования национальных сборных по футболу
Спортивные соревнования на Мальте